Флаг муниципального образования «Му́ринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 22 июня 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3428.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования „Муринское городское поселение“ Всеволожского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования „Муринское сельское поселение“ Всеволожского муниципального района Ленинградской области в красном, синем и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) поле с лазоревым (синим, голубым) волнистым боковиком тонко окантованным золотом золотая коронованная Св. Екатерина, опирающаяся левой рукой на золотой обнажённый меч остриём вниз, а правой рукой на выходящее у неё из-за спины золотое колесо Св. Екатерины».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

В 1749 году Муринское имение купил Роман Илларионович Воронцов. С этого времени и до 1917 года Мурино принадлежало семье Воронцовых. Уже при его сыне — Семёне Романовиче Воронцове появились деревни Гражданка, Рыбачья, Сторожня и Лаврики. Это было очень обширное владение, оно простиралось вплоть до современной Площади Мужества.

Золотая стоящая Святая Екатерина — символ достопримечательность муниципального образования «Муринское сельское поселение» — Екатерининской церкви. Церковь святой Екатерины была построена в память Екатерины Александровны Воронцовой — жены графа С. Р. Воронцова, умершей 25 августа 1784 года. Проект церкви был разработан другом семьи — архитектором Николаем Александровичем Львовым.

Церковь святой Екатерины была построена к октябрю 1789 года и освящена 25 февраля 1790 года. Иконы для иконостаса церкви святой Екатерины выполнены В. Л. Боровиковским.

В христианской традиции усеянное шипами колесо святой Екатерины является орудием её казни.

Красный цвет — символизирует любовь, мужество, смелость, великодушие, храбрость, неустрашимость.

Синий цвет (лазурь) — честность, верность, безупречность. Символ чистого неба и протекающей по территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» реки Охты.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Примечания